Heyda ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Heyda (Hirschstein), Ortsteil von Hirschstein im Landkreis Meißen, Sachsen
 Heyda (Ilmenau), Stadtteil von Ilmenau im Ilm-Kreis, Thüringen
 Heyda (Lossatal), Ortsteil von Lossatal im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Heyda (Waldheim), Ortsteil der Stadt Waldheim im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Heyda ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Heyda (1910–1979), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Wolfgang Heyda (1913–1947), deutscher U-Boot-Kommandant während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Heida
 Hejda